Гро́нинген:

Топоним

Нидерланды 
 Гронинген — провинция на северо-востоке Нидерландов
 Гронинген — город на севере Нидерландов

Суринам 
 Гронинген — столица региона Сарамакка, Суринам

США 
 Гронинген — город в штате Миннесота, США.

Персоналии 
 Гронинген, Бернар Абрахам (1894—1987) — нидерландский филолог-классик и папиролог.

Иное 
 Гронинген — община на севере Нидерландов в провинции Гронинген
 Гронинген — газовое месторождение на севере Нидерландов
 Гронинген — нидерландский футбольный клуб

См. также 
 Грёнинген